

Arts 
 Polé, encadrement de la partie centrale d'une icône
 Polé Polé, festival de musique du monde à Gand (Belgique)
 Polé Polé Beach, festival musical et culturel à Zeebruges (Belgique)
 Polé-Polé Mzee, tableau du peintre Claude Guillemot (1970)

Toponymie 
Dans plusieurs langues slaves le mot polé signifie « champ ».

Belo polé, Dalgo polé et Tcherno polé, villages de l'oblast de Vidin
 Chiroko polé, village de l'oblast de Kardjali
 Dolno polé, Gorno polé, Krivo polé, Valtché polé et Zlatopolé, villages de l'oblast de Haskovo

Polé (« Petite Terre »), ancienne localité de Mayotte

Belo Polé, village du centre de la République de Macédoine (municipalité de Dolneni)
 Grko Polé, village du sud-ouest de la République de Macédoine (municipalité de Debartsa)
 Ovtché Polé, une des plus grandes vallées de la République de Macédoine

Devitchye Polé, campus médical de Khamovniki (arrondissement du centre de Moscou)

Koulykové Polé, une des plus grandes places d'Odessa

Homonymie de toponyme